I primi uomini sulla Luna (The First Men in the Moon) – romanzo di fantascienza del 1901 di H. G. Wells
The First Men in the Moon – film del 1919 per la regia di Bruce Gordon e J. L. V. Leigh
Base Luna chiama Terra (First Men in the Moon) – film del 1964 per la regia di Nathan Juran
The First Men in the Moon – film tv del 1997 per la regia di Jack Fletcher
The First Men in the Moon – film tv del 2010 per la regia di Damon Thomas